N15 oder N 15 bezeichnet:

 Route nationale 15, Nationalstraße in Frankreich
 N15 (Burkina Faso), Nationalstraße in Burkina Faso
 N15 (Kamerun), Fernstraße in Kamerun
 N15 (Niger), Fernstraße in Niger
 N15, Nationalstraße in der Schweiz, siehe Autobahn A15 (Schweiz)
 N15 (Togo), Fernstraße in Togo